Miejscowości w USA:
 Mazon – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
Gminy w USA:
 Mazon (ang. Mazon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Grundy
Rzeki w USA:
 Mazon – rzeka w stanie Illinois (Mazon River, Mazon Creek), dopływ Illinois